Гомм:

 Гомм, Арнольд Уикомб (1886—1959) — британский историк, исследователь Древней Греции.
 Гомм, Уильям (1784—1875) — британский военный деятель, администратор, фельдмаршал.